Месон Нуево има више значења:

 Месон Нуево (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Месон Нуево, Кањада де ла Магдалена (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику